Федорки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Федорки — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Федорки — село в Бардымском районе Пермского края.

Украина 
 Федорки — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Федорки — село в Лебединском районе Сумской области.
 Федорки — село в Волочисском районе Хмельницкой области.